Maharashtra Open 2019, właśc. Tata Open Maharashtra 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Maharashtra Open rozgrywany w dniach 31 grudnia 2018 – 5 stycznia 2019 roku w Pune na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 589 680 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Indiach